Le rêve désigne les perceptions que nous avons durant notre sommeil. De plus :
 Le temps du rêve est un thème central de la culture des aborigènes d'Australie.
 Le rêve en psychologie analytique est l'interprétation donnée aux rêves en psychologie analytique d'après C. G. Jung.
 La Rêve est un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Cinéma 
 Rêve, court-métrage d'animation réalisé par Peter Foldes et sorti en 1977, César du meilleur court-métrage en 1978

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

Revé (homographe)
Patronyme hispanique